Station Bures (Engeland), een station in het Engelse district Braintree
Station Bures (Frankrijk), een voormalig station in het Franse departement Calvados